La expresión vida media tiene distintos significados según el contexto:

En ciencia 

 Se usa a veces como sinónimo de semivida, o tiempo que tarda una sustancia en perder la mitad de su actividad farmacológica, fisiológica, o radiológica.

En física nuclear 
 Vida media o promedio de vida de un núcleo atómico o una partícula subatómica.
 Algunas veces se utiliza incorrectamente como sinónimo de periodo de semidesintegración o tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra inicial de un radioisótopo.

En demografía 
 Vida media, o esperanza de vida.

En farmacología 

 Vida media o semivida de eliminación: tiempo que tarda en eliminarse el 50 % de un fármaco o sustancia presente en un organismo.